Lužany ist der Name mehrerer Orte

Lužany (Slowakei), Gemeinde im Okres Topoľčany, Slowakei
Lužany pri Topli, Gemeinde im Okres Svidník, Slowakei
Lužany nad Trotinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
Lužany u Jičína, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
Lužany u Přeštic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
Lužany, Wüstung auf den Fluren von Olešnice v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien

Schloss Lužany, Okres Plzeň-jih, Tschechien

Tekovské Lužany, Gemeinde im Okres Levice, Slowakei